La Coppa d'Asia femminile 1991, nota anche come 1991 AFC Women's Asian Cup, è stata l'ottava edizione della massima competizione asiatica di calcio femminile organizzata dalla Asian Football Confederation (AFC). Il torneo, che nella sua fase finale ha visto confrontarsi nove nazionali, si è disputato a Fukuoka in Giappone dal 26 maggio all'8 giugno 1991

Per la prima volta il torneo ha avuto valenza anche di qualificazione al campionato mondiale di Cina 1991 con le prime tre classificate si sono qualificate alla rassegna iridata.

Il torneo è stato vinto dalla  per la terza volta consecutiva battendo in finale le padroni di casa del  con un netto 5-0.

Squadre partecipanti

Fase a gruppi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1991
1991
Competizioni sportive a Fukuoka